Peter Pan kan syfta på:

Peter Pan – en fiktiv karaktär skapad av J.M. Barrie
Peter Pan (film) – en animerad Disneyfilm från 1953
Peter Pan-priset – ett litterärt pris 
M/S Peter Pan – ett fartyg
Peter Pan: The Legend of Never Land – ett datorspel
Peter Pan (film, 2003) – en amerikansk spelfilm från 2003
Peter Pan – en tidigare attraktion på Liseberg